Holon, une ville d'Israël.
 Holon, un concept philosophique formulé par Arthur Koestler.